Све́чников — русская фамилия. Известные носители:
 Свечников, Александр Александрович (1873—1923) — русский офицер, участник Первой мировой войны.
 Свечников, Анатолий Григорьевич (1908—1962) — советский композитор.
 Свечников, Андрей Игоревич (род. 2000) — российский хоккеист.
 Свечников, Василий Николаевич (1891—1981) — советский учёный-металловед и педагог.
 
 Свечников, Евгений Игоревич (род. 1996) — российский хоккеист.
 Свечников, Игорь Геннадьевич (род. 1962) — советский и казахстанский футболист.
 Свечников, Михаил Степанович (1881—1938) — русский военачальник, военный историк и теоретик.
 Свечников, Павел Семёнович (1925—1944) — Герой Советского Союза.
 Свечников, Пётр Григорьевич (род. 1953) — депутат Государственной думы, член фракции КПРФ.
 Свечников, Сергей Васильевич (1926—2017) — советский физик и педагог.